Пинкус (Pincus или Pinkus) — восточно-ашкеназское еврейское имя или фамилия, произошедшее от идишского имени Pinkus. Производное от Библейского ивритского мужского имени Пинхас (Pinechas), древнеегипетского происхождения.

Фамилия 
 Пинкус, Альберт Сидни (1903—1984) — американский шахматист.
 Пинкус, Антон Евгеньевич (род. 1989) — российский бегун на средние дистанции.
 Пинкус, Барри Алан (Барри Манилоу, род. 1943) — американский эстрадный певец.
 Пинкус, Грегори Гудвин (1903—1967) — американский биолог и исследователь.
 Пинкус, Марк (род. 1966) — американский предприниматель.

Имя 
 Сильверберг, Пинкус (1904—1964) — американский боксёр-профессионал,
 Фалик, Пинкус Абрамович (1909—1985) — советский театральный администратор, организатор ансамбля «Червона рута».

См. также 
 Пинхас

Примечания